Il doppio del torneo di tennis ATP Sain, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Josef Čihák e Cyril Suk che hanno battuto in finale Massimo Cierro e Alessandro De Minicis 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Josef Čihák /  Cyril Suk (campioni)
 Tomás Carbonell /  Diego Pérez (primo turno)

 Simone Colombo /  Claudio Mezzadri (semifinali)
 Eduardo Bengoechea /  Gustavo Luza (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Saint-Vincent 1989